Бунуша је некадашње насеље у саставу Општине Вучје из кога су настала данашња самостална насељена места:
 Бунушки Чифлук
 Горња Бунуша
 Доња Бунуша

Град Лесковац